Русудан Багратиони може да се отнася за:
 Русудан Багратиони, дъщеря на грузинаския цар Димитрий I.
 Русудан Багратиони, дъщеря на грузинаския цар Георги III и снаха на византийския император Андроник I
 Русудан Багратиони, царица на Грузия от 1223 до 1245 г.
 Русудан Багратиони, грузинска принцеса, съпруга на трапезундския император Мануил I Мега Комнин.